Neuville-aux-Bois – francuska gmina w Regionie Centralnym
 La Neuville-aux-Bois – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny